Grand Prix Belgie 1983 (oficiálně XL Grote Prijs van Belgie) se jela na okruhu Circuit de Spa-Francorchamps v Stavelotu v Belgii dne 22. května 1983. Závod byl šestým v pořadí v sezóně 1983 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1983
Grand Prix Belgie
Sport v Belgii v roce 1983